Les Championnats d'Europe de badminton 2008 se déroulent du  au  à Herning, au Danemark.

La compétition est précédée par le championnat d'Europe par équipes mixtes, disputé du 12 au .

Médaillés

Résultats

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

Liens externes 
 Badminton Europe: 2008 European Championships
 Championnats d'Europe de badminton 2008 sur le site tournamentsoftware.com

2008
Badminton
Badminton 2008
Événement sportif à Herning
Europe 2008
Championnat Europe Badminton
Championnat Europe Badminton
Europe, Championnat d'